Chagas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Chagas
 Carlos Ribeiro Justiniano Chagas